Bernardo Hernández Arencibia – ex cestista spagnolo
 Francisco Arencibia – calciatore cubano naturalizzato spagnolo
 José Arencibia – schermidore cubano
 Yordanis Arencibia – judoka cubano
 Walter Arencibia – scacchista cubano, Grande maestro